Seddera är ett släkte av vindeväxter. Seddera ingår i familjen vindeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vindeväxter
Seddera